Wangjing kan syfta på följande platser:

Indien 

 Wāngjing, ort, Manipur, Thoubal,

Kina 

 Wangjing (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar